Brookes kan som auktorsförkortning betyda:

 Joshua Brookes
 Albert E. Brookes

Robotskapade auktorsförkortningar